Fostoria, ville située dans l’Iowa ;
 Fostoria, ville située dans le Kansas ;
 Fostoria, ville située dans le Michigan ;
 Fostoria, ville située dans l’Ohio ;
 Fostoria, dinosaure australien du Crétacé.